Чемпіонат Туреччини з футболу 2022—2023 — 65-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу.

Клуби 
У турнірі беруть участь 19 команд у тому числі шістнадцять з торішнього чемпіонату. Анкарагюджю та Істанбулспор вже виступали в Суперлізі натомість Умранієспор є дебютантом змагань.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) — Вдома(A) — Гості

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги  
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2023
Туреччина
Туреччина
2022 у турецькому спорті
2023 у турецькому спорті